Świry (nagroda)
 Świry (film)
 Świry (serial telewizyjny)